Manchester City deltog säsongen 2017/2018 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen och Engelska Ligacupen. Detta var Pep Guardiolas andra säsong som Manchester City-tränare.

City vann deras tredje Premier League-titel den 15 april 2018 efter West Bromwich Albions 1–0-vinst borta mot Manchester United, och den Engelska ligacupen efter besegrat Arsenal med 3–0 på Wembley Stadium. 

City slog ett antal Premier League-rekord under säsongen; flest poäng (100), flest vinster (32), flest bortavinster (16), flest mål (106), längsta segersvit (18), bästa målskillnad (+79) och största vinstpoängsmarginal (19).

Spelartrupp

Målvakter
  Claudio Bravo
  Ederson

Försvarare
  Tosin Adarabioyo
  Danilo
  Vincent Kompany
  Aymeric Laporte
  Eliaquim Mangala
  Benjamin Mendy
  Nicolás Otamendi
  John Stones
  Kyle Walker

Mittfältare
  Kevin De Bruyne
  Fabian Delph
  Brahim Díaz
  Fernandinho
  Phil Foden
  İlkay Gündoğan
  Leroy Sané
  Bernardo Silva
  David Silva
  Raheem Sterling
  Yaya Touré
  Oleksandr Zinchenko

Anfallare
  Sergio Agüero
  Gabriel Jesus
  Lukas Nmecha

Premier League

Tabell

Bästa målskyttar
  Sergio Agüero 21
  Raheem Sterling 18
  Gabriel Jesus 13
  Leroy Sané 10
  David Silva 9
  Kevin De Bruyne 8

Champions League

Gruppspel

Slutspel

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

FA-cupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Femte omgången

Engelska Ligacupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Statistik

<small>Matcher (SM), endast tävlingsmatcher

Referenser

2017/2018
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2017/2018